Парламентские выборы в Непале прошли 26 ноября и 7 декабря 2017 года. На них будут избираться 275 членов Палаты представителей, нижней палаты парламента Непала, которая будет выбирать премьер-министра Непала.

Контекст 
Последние парламентские выборы в Непале проходили в 1999 году. После роспуска парламента королём Непала Гьянендрой и последующим свержением короля в 2008 году дважды в 2008 и 2013 годах избирались Учредительные собрания для написания новой Конституции. Наконец, Конституция была принята 20 сентября 2015 года.

Избирательная система 
275 членов законодательной палаты избираются двумя способами: 165 депутатов избираются в одномандатных округах простым большинством, оставшиеся 110 мест заполняются по закрытым спискам по пропорциональному представительству в едином национальном округе. Для партий и коалиций установлен 3% избирательный барьер.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 .

Непал
Выборы в Непале
2017 год в Непале